Bezirksklasse 1938/39 bezeichnet:

 Bezirksklasse Halle-Merseburg 1938/39
 Bezirksklasse Magdeburg-Anhalt 1938/39
 Bezirksklasse Thüringen 1938/39
 Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1938/39
 Fußball-Bezirksklasse Leipzig 1938/39
 Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1938/39
 Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen 1938/39
 Fußball-Bezirksklasse Pommern 1938/39
 Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1938/39